Easy (canção de Camila Cabello)
 Easy (canção de Sugababes)
 Easy (série de televisão)
 Easy (álbum de Grinspoon)

Desambiguação